Angenelle Thijssen (1961), een Nederlands beeldend kunstenaar
 Elliott Thijssen (1971), een Nederlands atleet gespecialiseerd in het speerwerpen
 François Thijssen, een Nederlands ontdekkingsreiziger
 Frans Thijssen (1952), een Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Gerben Thijssen (1998), een Belgisch wielrenner
 Henny Thijssen (1952), een Nederlands zanger, tekstschrijver en producer
 Jan Thijssen (verzetsstrijder) (1908-1945), een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Jan Thijssen (archeoloog) (1943-2016), een Nederlands archeoloog
 Kees Thijssen (1975), een Nederlands dammer
 Leon Thijssen (1968), een Nederlands springruiter
 Mike Thijssen (1985), een Nederlands voetballer
 Theo Thijssen (1879-1943), een Nederlands schrijver, onderwijzer en politicus
 Walter Thijssen (1877-1943), een Nederlands roeier
 Willem-Jan Thijssen (1984), een Nederlands voetballer

Personages 
 Alex Thijssen, een personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke